Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 27. Европском првенству у атлетици у дворани 2002. одржано је 1. и 2. марта  у Бечу (Аустрија).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 2000. у Генту није бранио Тимо Алтонен из Финске.

Земље учеснице 
Учествовала су 26 бацача кугле из 17 земаља.

  Аустрија (1)
  Белорусија (1)
  Данска (1)
  Италија (3)
  Јерменија (1)
  Мађарска (1)
  Молдавија (1)
  Немачка (3)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Русија (2)
  Словачка (2)
  Финска (3)
  Холандија (1)
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2002. години 
Десет најбољих европских бацачa кугле у дворани 2002. године до почетка првенства (28. фебруара 2004), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕПд 2002.

Освајачи медаља

Резултати 
Квалификације су одржане 1. марта. Квалификациона норма за 8 финалиста износила је 20,20 м /КВ, коју су пребацила двојица такмичара, а осталих шест се квалификовало на  основу постигнутог резултата (кв).

Квалификације

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 27. Европског првенства у дворани 1970—2002.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 2002. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 2002. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 2002.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани